Quatre navires de lUS Navy portent le nom dUSS Louisville, d'après la ville du même nom:

l', un bateau à vapeur cuirassé utilisé durant la guerre de Sécession ;
l', un paquebot à vapeur utilisé en 1918 comme transport de troupes ;
l', un croiseur lourd de classe Northampton qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1986.

Louisville